Симо́н Пажно́ (; родился 18 мая 1984 года в Пуатье, Франция) — французский автогонщик; чемпион ALMS (2010) в классе LMP; чемпион серии ChampCar Atlantic (2006). Чемпион серии IndyCar (2016).

Общая информация 

Регулярно занимается бегом, велоспортом и греблей.

Спортивная карьера 

Первые годы
Пажно впервые попробовал себя в автоспорте в десять лет: постепенно принимая участие во всё более статусных картинговых соревнованиях. Достаточно высокие результаты и опыт, полученный в подобного рода гонках, позволили ему к началу 2000-х годов заинтересовать представителей молодёжной автогоночной программы при FFSA. Проведя несколько тестовых дней на технике 1,6-литровой Формулы-Рено он получил контракт призового пилота на сезон-2001 в подобных гонках в первенстве Франции. Он четырежды выиграл гонки и ещё восемь раз финишировал на подиуме, по итогам года набрал вторую сумму очков и заслужил перевод в двухлитровое первенство. В соревнованиях на подобной технике Пажно провёл три сезона, быстро став достигнув уровня лидеров пелотона по скорости, но чемпионом так ни разу и не став, несколько раз войдя в число призёров французского и европейского первенств.

В 2005-м году Пажно нашел финансирование на переход в более престижную серию: сезон в Формуле-Рено 3.5 за Saulnier Racing принёс регулярные финиши в очковой зоне, но набрать достаточный бюджет на место в серии на следующий год не удалось, и француз решил попробовать себя в Северной Америке, где удалось договориться с Кевином Колховеном о месте в его команде в чемпионате ChampCar Atlantic. Пажно с первых гонок стал бороться в лидирующей группе пелотона. Француз не слишком часто оказывался сильнейшим в квалификациях и гонках, но благодаря большей стабильности результатов смог выиграть титул, одержав лишь одну победу против пяти у ближайшего из конкурентов — Грэма Рэйхола. Заработанные за титул бонусные призовые позволили найти на следующий год место в старшем первенстве — серии Champ Car. Здесь коллектив Калховена был куда менее конкурентоспособен, но Пажно шесть раз за четырнадцать гонок пробивался на финише в Top5, завершая сезон в конце первой десятки личного зачёта.

2008-2011
Пажно не нашёл финансирования на продолжения своей карьеры в серии. Калховен, занятый организационными заботами, в сезоне-2008 объединил усилия с Джимми Вассером, пригласив на роль пилотов испанца Ориоля Сервию и соотечественника Уилла Пауэра. Пажно некоторое время оставался без места, но в итоге его услуги понадобились Жилю де Феррану, создававшему при поддержке Honda свою команду в ALMS и искавшего себе напарника. Альянс просуществовал два сезона, постепенно выдвинувшись на роль одного из лидеров своего класса. В 2009-м году дуэт долгое время был одним из претендентов на титул, но две провальные гонки в начале сезона оказались слишком большим подарком конкурентам из Highcroft Racing. В межсезонье де Ферран сделал неудачную попытку перевести свою команду в IRL IndyCar, а Пажно остался в ле-мановских гонках, заменив во всё той же команде Данкана Дайтона Скотта Шарпа, ушедшего в гонки GT. Пара Пажно / Дэвид Брэбем оказалась весьма удачлива на трассах серии и в конце сезона Highcroft Racing праздновал очередной титул, а австралиец и француз все девять гонок закончили финишами на подиуме, одержав четыре победы.

За время сотрудничества с Honda в Северной Америке Пажно завязал плотные контакты с автоспортивной программой компании, в какой-то момент став одним из пилотов испытателей марки. Успехи в гонках спортпрототипов привели к росту интереса к Пажно и у европейских команд: в 2008-м году он дебютировал в 24 часах Ле-Мана за Oreca, а годом позже Peugeot Sport пригласила его к себе в гоночную программу, предпочтя Пажно Кими Райкконену. Время от времени подключаясь на длительные автомарафоны, Пажно в 2011-м году добивался своего главного успеха в подобных гонках — финишируя вторым в суточном марафоне, до последнего пытаясь настичь лидирующий экипаж Audi.

2012-2013
В межсезонье PSA Peugeot Citroën закрыл свою программу в гонках спортпрототипов, и Пажно пришлось искать себе новое место. Старые связи с Honda помогли договориться с Сэмом Шмидтом, заняв место единственного боевого пилота в его команде в IRL IndyCar, а прежние успехи в гонках на выносливость позволили периодически принимать участие в гонках ALMS, RSCS, V8 Supercars. В IRL IndyCar, в итоге, удалось закрепиться: Шмидт имел прочное финансирование своего проекта, а Пажно демонстрировал нужную скорость и стабильность. В 2012 году француз регулярно финишировал в Top5 и один раз имел возможность победить, но соперники переиграли его из-за чуть более удачной тактики. В итоге Пажно набрал 387 очков и занял в общем зачёте пятое место, опередив среди прочих и прошлогоднего чемпиона Дарио Франкитти. Через год стабильность результатов чуть упала, однако Пажно смог выиграть свою первую гонку в серии, став сильнейшим во время второго заезда уик-энда на городской трассе в Детройте.

В 2011-2013-м годах, по примеру одного из партнёров по бывшей заводской программе Peugeot — Стефана Сарразана — Пажно периодически пробовал себя в классическом ралли, стартуя в домашнем соревновании в департаменте Вьенна. Продемонстрировал неплохую скорость и дважды финишировал в середине первой десятки общего зачёта.

Статистика результатов

ChampCar Atlantic 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Американская серия Ле-Ман 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.1 — старт вне зачёта ALMS.

24 часа Ле-Мана

24 часа Дейтоны

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 Фильм о Симоне  в проекте Indycar 36

Картингисты
Раллисты по алфавиту
Автогонщики Франции
Раллисты Франции
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Франции
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты V8 Supercars
Победители 500 миль Индианаполиса